Dream est un mot anglais signifiant rêve.

Musique 

 Dream, sous-genre de la trance et de la house
 The Dream, composition de Miles Davis, de 1991

Groupe 

 , groupe féminin japonais formé en 1999
 , groupe féminin de pop américain
 Dream5, groupe japonais formé en 2009
 , groupe de jazz fusion américain
 , artiste de R&B américain

Chanson 

 , chanson populaire sortie en  ;
 Dream, chanson de P. Lion sorti en , support du générique du Top 50 en France ;
 , chanson de Dizzee Rascal présente sur l'album Showtime sorti le  ;
 , single de Suzy et Baekhyun sorti le  ;
 Dreams, chanson de Fleetwood Mac présente sur l'album Rumours sorti le  ;
 , chanson de Van Halen présente sur l'album 5150 sorti le  ;
 , chanson des Cranberries présente sur l'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? sorti le  ;
 , chanson de Gabrielle présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Diana DeGarmo sorti le  ;
 Dreams, single de High and Mighty Color sorti le  ;
 , chanson de The Game présente sur l'album The Documentary sorti le  ;
 , single de Beck sorti le  ;
 The Dream, chanson de Roko Blažević sortie en 2019.

Album 

 , album d'Angie Stone sorti le  ;
 , album de Captain and Tennille sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Kitarō sorti le  ;
 , album de Michael Bublé, sorti en 2002 ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Yuna Itō sorti le  ;
 , album d'In This Moment sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d'Open Hand sorti le  ;
 , album de The Orb sorti le  ;
 , album de Sanctus Real sorti le  ;
 , album de The Allman Brothers Band sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Fra Lippo Lippi sorti en  ;
 Dreams, album de Grace Slick sorti le  ;
 , album de Gábor Szabó sorti en  ;
 , album de Klaus Schulze sorti le  ;
 , album de Miz sorti le  ;
 , album de Neil Diamond sorti le  ;
 , album de Philip Bailey sorti le  ;
 , album de The Whitest Boy Alive sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , EP de We Came as Romans sorti le  ;
 Dreams: The Ultimate Corrs Collection, album des Corrs sorti le  ;
 , album de Michael Franks sorti le .

Cinéma 

  (), film sud-coréen de Kim Ki-duk sorti en 2008 ;
 , film indien de Bhavani Shankar K sorti en 2012 ;
 , film américain de Thomas H. Ince sorti en 1911 ;
 , titre anglais de , film yougoslave de Mladomir Puriša Đorđević sorti en 1966 ;
 , titre anglais de , film néerlandais de Pieter Verhoeff sorti en 1985 ;
 , titre anglais de , film syrien de Mohammad Malas sorti en 1987 ;
 , film de Norman Stone sorti en 1989 ;
 , titre anglais de Rêve de femmes (), film suédois d'Ingmar Bergman sorti en 1955 ;
 , titre anglais de Rêves (), film japonais d'Akira Kurosawa sorti en 1990 ;
 , film indien de  sorti en 2004 ;
 , film irakien de  sorti en 2006 ;
 , film népalais de  sorti en 2016 ;
 , film indien de  sorti en 2000.

Télévision 

 , série télévisée américaine diffusée en 1984.

Sport 
 , fédération japonaise d'arts martiaux mixtes (MMA).

Personnalités 

 Michael Dream, pseudonyme du chanteur Ken Laszlo.

 Dream, vidéaste web spécialisé dans le speedrun de Minecraft ;
 Monsieur Dream, pseudonyme de Cyprien Iov, vidéaste et scénariste français.

Jeu vidéo 
 Dreams, jeu vidéo de création édité par Sony Interactive Entertainment et développé par Media Molecule

Autres 
 Dream, personnage fictif de l’ouvrage The Sandman, écrit par Neil Gaiman

Expressions commençant par le mot Dream 
 Dream and Strup, album du groupe Percubaba
 Dream a Dream, album de Charlotte Church
 Dream a Little Dream, film
 Dream Express, groupe belge des années 1970
 The Dream Syndicate, formation de musique expérimentale des années 1960
 Dream Syndicate, groupe de néo-psychedelia des années 1980
 Dream Team, surnom d'une équipe de basket-ball américaine
 Dream Theater, groupe de metal américain
 Dreamweaver, logiciel de création de site internet

Expressions avec le mot Dream 
 American dream, expression sociologique
 Amiga Dream, magazine informatique
 Arizona Dream, film franco-américain réalisé par Emir Kusturica
 Dancing the Dream, recueil de poèmes de Michael Jackson
 Elephants Dream, court métrage en images de synthèse
 I have a dream, discours célèbre de Martin Luther King
 Quantic Dream, studio de développement de jeux vidéo
 Requiem for a Dream, film sorti en 2000
 Siamese Dream, album du groupe les Smashing Pumpkins
 Tangerine Dream, groupe allemand

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre